Інфініті Надо (англ. Infinity Nado) — Китайський дитячий анімаційний телевізійний серіал.
 Моріс Надо (фр. Maurice Nadeau; 21 травня 1911(19110521), Париж — 16 червня 2013, там само) — французький літературний критик, історик словесності, видавець.